Movimento de rotação, conceito da geometria euclidiana;
 Rotação (matemática), transformação geométrica;
 Rotação da Terra, movimento que o planeta realiza;
 Rotação diferencial, dinâmica em que distintas partes do mesmo objeto se movem com velocidades angulares diferentes.

Desambiguação